

Carriera

Club 
Debutta il 3 novembre 2009 nelle file dell'Arka Gdynia in Puchar Polski nella sconfitta casalinga per 0-2 contro lo Jagiellonia Białystok.
Debutta in campionato il 7 novembre 2009 nella sconfitta fuori casa per 1-0 contro il GKS Bełchatów.
Segna l'unico gol con l'Arka Gdynia il 6 novembre 2011 nel pareggio fuori casa per 1-1 contro il Warta Poznań
Debutta con l'Olimpia Elbląg il 17 marzo 2012 nel pareggio fuori casa per 1-1 contro il Wisła Płock.

Note

Collegamenti esterni